Dell’Aquila (ital. von Aquila) ist

 der italienische Name der Provinz L’Aquila in der Region Abruzzen
 der italienische Name des Erzbistums L’Aquila in der Kirchenregion Abruzzen-Molise
 der italienische Name der Universität L’Aquila in der gleichnamigen Stadt

der Familienname von:
 Enzo Dell’Aquila (* 1935 in Neapel), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Antonio Dell’Aquila, Ruderer und Bronzemedaillengewinner im Doppelvierer bei den Ruder-Weltmeisterschaften 1983
 Armando Dell’Aquila, Ruderer und mehrfacher Weltmeister im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann (2007 und 2012)
 Raffaele Dell’Aquila (* 19. Jh.), italienischer Komponist, vertonte Libretti von Ferdinando Fontana und Emilio Praga
 Pietro Dell’Aquila, Alternativname von Pietro Aquila
 Riccardo Dell’Aquila, normannischer Herrscher von Avellino
 Vito Dell’Aquila (* 2000), italienischer Taekwondoin

ein Namensbestandteil von:

 Gaetani Dell’Aquila d’Aragona, eine 1454 gegründete Linie der Caetani als Erben der normannischen Herrscherfamilie Dell’Aquila
 Ludovico Camponeschi dell’Aquila, Conte di Montorio
 Castel dell’Aquila, ein Ortsteil von Montecastrilli in der Region Umbrien
 Castel dell’Aquila in Gragnola in der Region Toskana, im Besitz der Malaspina
 Palazzo Branconio dell’Aquila in Rom (von Raffael 1520 erbaut)